Орловичи - название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Орловичи — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Орловичи — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Орловичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.